14-е Малайзийские всеобщие выборы (GE14 или PRU14), акроним в  (Pilihan Raya Umum ke-14) прошли 9 мая 2018 и избрали 14-й парламент Малайзии. Также в этот день прошли выборы 12 законодательных собраний штатов.

Партии и лидеры 

 Национальный фронт (правительственный) — Наджиб Раззак
 Альянс надежды (центристский) — Мохатхир Мохаммад
 Идеи процветания (консервативный) -Абдул Хади Аванг
 Регионалисты Сабаха — Шафи Афдал
 Соцпартия Малайзии — Насир Хашим

Опросы общественного мнения 

Помимо проведения обычных опросов общественного мнения общих партийных предпочтений, также был проведён опрос о лучшем кандидате на пост премьер-министра:

Результаты выборов 

 Национальный фронт (правительственный) −79
 Альянс надежды (центристский) — −113
 Идеи процветания (консервативный) — −18
 Регионалисты Сабаха — −2
 Соцпартия Малайзии -
 Независимые −10

Явка составила 70 % .

Результаты выборов
|-
! rowspan=2 colspan=4 style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" | Партия
! colspan=2 style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |Голоса
! colspan=3 style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |Места
|-
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |Голоса
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |%
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |Выиграло
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |%
! style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" |+/-
|-
| style="text-align:left;" colspan="2" | Блок надежды||PH|| 5 795 954 || || 113 || 50,90 ||  46
|-style="background:#EFEFEF;"
| rowspan=4|
| style="text-align:left;" |Партия народной справедливости||PKR||2 046 484|| || 49 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Партия демократического действия||DAP|| || || 42 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Партия малайских аборигенов||PPBM|| || || 12 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Партия национальной веры||AMANAH|| || || 10 || ||
|-
| style="text-align:left;" colspan="2" | Национальный фронт||BN|| 4 078 928 || || 79 || 35,59 ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| rowspan=13|
| style="text-align:left;" |Объединенная малайская национальная организация||UMNO|| || || 55 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Объединенная партия Бимпутера||PBB|| || || 13 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Саравакская народная партия||PRS|| || || 3 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Малайский индийский конгресс||MIC|| || || 2 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Малайская китайская ассоциация||MCA|| || || 1 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Саравакская единая народная партия||SUPP|| || || 1 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Объединенная партия Сабаха||PBS|| || || 1 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Прогрессвно-демократическая партия||PDP|| || || 1 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |УПКО||UPKO|| || || 1 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Единая Сабахская народная партия||PBRS|| || || 1 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Геракан||Gerakan|| || || 0 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |ЛДП||LDP|| || || 0 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |НПП||myPPP|| || || 0 || ||
|-
| style="text-align:left;" colspan="2" | Мусульманский блок||GS|| 2 039 722 || || 18 || 8,10 ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| rowspan=4|
| style="text-align:left;" |Малайская исламская партия||PAS||  || || 18 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Панмалайзийский исламский фронт||Berjasa|| || || 0 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Партия любимой Малайзии||PCM|| || || 0 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Малайзийский национальный альянс||IKATAN|| || || 0 || ||
|-
| style="text-align:left;" colspan="2" |Наследие Сабаха||WARISAN|| 280 520 || || 8 || 3,61 ||
|-
| style="text-align:left;" colspan="2" | Объединенный Сабахский альянс||USA|| 65 868 || || 1 || 0,45 ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| rowspan=4|
| style="text-align:left;" |Партия домашней солидарности||STAR|| 21 361 || || 1 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Сабахская прогрессивная партия||SAPP||6090|| || 0 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Сабахская партия народного счастья||PHRS|| 37 708|| || 0 || ||
|-style="background:#EFEFEF;"
| style="text-align:left;" |Сабахская партия народного единства||PPRS||2016|| || 0 || ||
|-
| style="text-align:left;" colspan="2" |Социалистическая партия Малайзии||PSM|| 3140 || || 0 || ||
|-
|
|-
| style="text-align:left;" colspan="2" |Партия любимого Сабаха||PCS||8603|| || 0 || ||
|-
| style="text-align:left;" colspan="2" |Сабахская партия связей с природой||Anak Negeri||1173|| || 0 || ||
|-
| style="text-align:left;" colspan="2" |Партия государственной реформы||STAR||1299|| || 0 || ||
|-
| style="text-align:left;" colspan="2" |Пенангский фронт||PFP||892|| || 0 || ||
|-
|
| style="text-align:left;" colspan="2" |Маласко-пенангская единая партия||MUP||2102|| || 0 || ||
|-
|
| style="text-align:left;" colspan="2" |Другие малые партии||OTH|| || || 0 || ||
|-
| style="text-align:left;" colspan="2" |Независимые||IND||71 153|| || 3 || 1,35 ||  3
|-
| style="text-align:left;" colspan="4" |Действительные голоса|| ||rowspan="2" colspan="4" style="background-color:#dcdcdc;"|
|-
| style="text-align:left;" colspan="4" |Недействительные бюллетени||
|-
| style="text-align:left;" colspan="4" |Всего (Явка: 81,38 %)||TBA||100,00||222||100,00||TBA
|-
| style="text-align:left;" colspan="4" |Не голосовало|| ||rowspan="7" colspan="4" style="background-color:#dcdcdc;"|
|-
| style="text-align:left;" colspan="4" |Зарегистрировано избирателей||14 940 624|-
| || style="text-align:left;" colspan="3" |На участках в день голосования||14 636 716
|-
| || style="text-align:left;" colspan="3" |Досрочное голосование||300 255
|-
| || style="text-align:left;" colspan="3" |Голосование по почте||3653
|-
| style="text-align:left;" colspan="4" |Избирательный возраст (от 21 и старше)||18 359 670|-
| style="text-align:left;" colspan="4" |Население Малайзии||32 258 900'''
|-
| colspan=9 style="text-align:left;" |
|}

Примечания 

2018 год в Малайзии
Выборы в Малайзии
Малайзия
События 9 мая
Май 2018 года